CAMP může označovat:
 cAMP, cyklický adenosinmonofosfát
 Centrum architektury a městského plánování v Praze, viz instituce IPR
 CAMP (firma) – italská firma vyrábějící horolezecké vybavení
 Compagnie d'Ateliers Mecaniques de Precision, francouzský výrobce mechanických strojků na výdej jízdenek a označovacích strojků